Абасірі — місто в Японії, адміністративний центр округу Охотськ
 В'язниця Абасірі — установа у однойменному японському місті
 Область Абасірі — колишня назва округу Охотськ (префектура Хоккайдо)
 Повіт Абасірі — повіт у префектурі Хоккайдо
 Абасірі — річка на острові Хоккайдо